Ez a lap a Sárkánylovasok című amerikai animációs sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2019)

2. évad (2020)

Speciális (2020)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái